Asztalos Lajos (1889–1956) sakkozó
 Asztalos Lajos (1920–1983) gépészmérnök, politikus
 Asztalos Lajos (1936–2018) erdélyi helytörténész